El Condado de Brooks es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Brooks (Georgia)
 Condado de Brooks (Texas)